Ángel Romero (né en 1946), guitariste espagnol ;
  (1932-2007), cycliste mexicain ;
  (né en 1992), joueur de football paraguayen.